L'ottava moglie di Barbablù (Bluebeard's Eighth Wife), film di Sam Wood del 1923
L'ottava moglie di Barbablù (Bluebeard's Eighth Wife), film di Ernst Lubitsch del 1938